Детальное текстурирование () — программная техника в трёхмерной компьютерной графике, которая позволяет улучшить детализацию текстур на близком расстоянии от камеры. Конечный результат создаёт иллюзию использования текстуры огромного разрешения.

При приближении камеры к полигональной модели текстура становится размытой. В случае достаточного объема свободной памяти размытие может быть устранено увеличением разрешения текстуры. Однако хранение каждой текстуры в огромном разрешении не является практичным решением. Детальное текстурирование решает проблему другим путём:

 Базовая текстура оставляется в разумном среднем разрешении
 Создаётся детальная текстура с крупномасштабным изображением мелких деталей (отдельные травинки, галька, структура древесины и т. д.)
 Полученная текстура обесцвечивается
 Фильтром верхних частот удаляется всё, кроме самых мелких деталей
 Фильтром коррекции гистограммы устанавливается средняя яркость на уровне 0.5
 Обе текстуры смешиваются в пиксельном шейдере
 Перед смешиванием текстурные координаты детальной текстуры масштабируются, чтобы детальная текстура повторялась в несколько раз чаще базовой
 Для снижения заметности повторений детальной текстуры масштаб выбирается нецелочисленным
 Цвет базовой текстуры умножается на цвет детальной, умноженный на 2 (для сохранения исходной яркости)

Пример исходного кода шейдера 

    const float detailRepeat = 7.5;
    
    float4 color = tex2D(TextureSampler, input.uv);
    float4 detail = tex2D(DetailSampler, input.uv * detailRepeat);
    
    color.rgb *= detail * 2;

См. также 
 Текстура

Ссылки 
 
 

Методы текстурирования